het Computerreserveringssysteem
de busmaatschappij Groningsch-Drentsch Snelvervoer te Haren (Groningen)
Geneesmiddelen Distributie Systeem (GDS)